Niemcy:
 Friedrichsruhe – dzielnica gminy Zweiflingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Hohenlohe
 Friedrichsruhe – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Zobacz też:
 Friedrichsruh